Bute (Australië), plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië.
 Bute (Schotland), eiland in Schotland, gelegen in de Firth of Clyde.
 De PS Bute, een passagiersschip dat verging in 1878 op de Theems.
 Cor Bute, organist